Auenland steht für:

 Auenland, fiktiver Ort in Tolkiens Welt, siehe Regionen und Orte in Tolkiens Welt #Auenland
 Auenland, hinterster Teil der Riesending-Schachthöhle in den Berchtesgadener Alpen
 Holsteiner Auenland (früher Grüne Mitte Holstein), touristischer Werbebegriff für Teile des Südens Schleswig-Holsteins